Летние Паралимпийские игры 2004 проходили в городе Афины, Греция, с 17 по 28 сентября.

Итоговый медальный зачёт

Виды спорта 
Паралимпийские игры 2004 года включали в себя 19 видов спорта. Впервые были включены футбол (по 5 человек), волейбол сидя для женщин и теннис на инвалидных колясках с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата («парная игра»).

Полный список представленных видов спорта:
 
 
 
 
 
 Дзюдо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 футбол (по 5 человек)

См. также 
 Летние Олимпийские игры 2004
 Дефлимпийские игры

Летние Паралимпийские игры 2004